Екатеринбургская губерния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1919—1923 годах. Центр — г. Екатеринбург.

История 
Идея по изменению губернских границ на Урале возникла ещё в начале XX века. К 1914 году в Российской империи был разработан проект создания Екатеринбургской губернии из уездов Пермской губернии, расположенных на восточной стороне Уральского хребта, и некоторых уездов Тобольской и Оренбургской губерний. Проведению реформы помешали сначала Первая мировая война, а затем Октябрьская революция. Но уже в конце 1917 года вопрос о реформе административно-территориального деления был поднят уже новым революционным правительством. Задача по её реализации была возложена на местные советы рабочих, крестьянских, батрацких и солдатских депутатов.

В апреле 1918 года на объединённом Пермском съезде крестьянских, рабочих и солдатских депутатов было принято решение о разделении Пермской губернии на два округа: Пермский и Екатеринбургский. В последний были включены Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский, Верхотурский, Ирбитский, Красноуфимский уезды и Серебрянский район Кунгурского уезда. 

Официально о разделе Пермской губернии было объявлено только 15 июля 1919 года. Изменения в административно-территориальном делении зафиксированы в постановлении НКВД «О разделе Пермской губернии на две самостоятельные — Пермскую и Екатеринбургскую». Первоначально Екатеринбургская губерния делилась на 6 уездов: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский и Шадринский.

В 1920 году из Верхотурского уезда выделились Алапаевский, Надеждинский, Нижнетагильский уезды, из волостей Екатеринбургского, Камышловского и Шадринского уездов образован Каменский уезд. В 1922 году Алапаевский, Каменский и Надеждинский уезды упразднены.

3 ноября 1923 года губерния ликвидирована. Её территория стала частью новой Уральской области.

Председатели Екатеринбургского губернского исполнительного комитета 
 Степан Андреевич Новосёлов (1919 — 1920)
 Михаил Николаевич Лукоянов (1920 — 1921)
 Степан Андреевич Новосёлов (1922 — 1923)

Административно-территориальное деление

Литература 
 Декреты советской власти. Т. 1: 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Госполитиздат, 1957.
 Каплюков В., Яркова Е. «Рабочие и крестьяне в стенах ЧК вместо наказания получали тёплое слово и освобождённые уходили по домам». Из истории становления органов госбезопасности на Среднем Урале. 1919—1920 гг. // Веси. Провинциальный литературно-художественный, историко-краеведческий журнал [г. Екатеринбург]. 2014. № 8 (104). Октябрь. «Средний Урал». С. 56—66. 
 
 Яркова Е. И. К вопросу о дате образования Екатеринбургской губернии // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Административно-территориальные реформы в России. К 225-летию учреждения Пермского наместничества». Пермь: Изд-во «Пушка», 2006. С. 146—149.
 Яркова Е. И. Екатеринбургская губерния: территория и население // Четвёртые Татищевские чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 18—19 апреля 2002 г. Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, 2002. С. 230—234.
 Яркова Е. И. Реформирование административно-территориальной структуры Екатеринбургской губернии в 1919—1923 гг. // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 27—28 апреля 2007 г. Екатеринбург: Изд-во «АМБ», 2007. Т. 2. С. 294—298.
 Яркова Е. И. «Дела обстоят очень плохо…» Крестьянское восстание 1920 года в Красноуфимском уезде // Ретроспектива. 2008. № 4. С. 21—24. 
 Яркова Е. И. Административно-территориальные реформы 1919—1923 гг. на Среднем Урале в материалах региональных и федеральных архивов // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «История Свердловской области в архивных документах». Екатеринбург, 21 марта 2014 г. Екатеринбург: Управление архивами Свердловской области, 2014 С. 49—59.

Примечания

Ссылки 
 Административные деления СССР по данным к 15 мая 1923 года
 Уральская историческая энциклопедия
 
 Нижний Тагил. От завода до окружного центра (1919—1923 годы)

Екатеринбургская губерния
Губернии РСФСР